

Patronyme 

  (1962-), journaliste catalan.
 Josep Maria Forn (1928-2021), réalisateur catalan.
 Joaquim Forn (1964-), homme politique catalan.
  (1813-1870), professeur et théologue catalan.
 Teresa Forn (1959-), athlète espagnole spécialiste du skyrunning.

Personnage de fiction 
 Un des noms du personnage de l'œuvre de J. R. R. Tolkien Tom Bombadil.

Voir aussi 
 El Forn